Михаил Евстигнеев:
 Евстигнеев, Михаил Валерьевич (род. 1978) — российский футболист.
 Евстигнеев, Михаил Сергеевич (род. 1984) — казахстанский баскетболист.